Atopos prismatica är en snäckart som beskrevs av Tapparone-Canefri 1883. Atopos prismatica ingår i släktet Atopos och familjen Rathouisiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lungsnäckor
prismatica